Melia steht für:
 Melia (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Mahagonigewächse (Meliaceae)
 Melia (Stadt), altionische Stadt
 Melia (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten

griechische Mythologie:
 eine der Meliaden (Nymphe)
 Melia (Gattin des Inachos), Mutter von Aigialeus, Io, Mykene und Phoroneus
 Melia (Mutter des Ismenios), neben der Gattin des Inachos eine weitere Tochter des Okeanos; von Apollon Mutter des Ismenios und des Tenaros
 Melia (Mutter des Pholos); zeugte mit Silenos den Kentauren Pholos
 Melia (Tochter der Niobe)
 Melia (Tochter des Agenor)
 Melia (Mutter des Amykos), eine bithynische Nymphe, Geliebte des Poseidon
 Melia (Mutter des Dolion), Geliebte des Seilenos (Satyros)

Familienname:
 Fulvio Melia (* 1956), italienisch-US-amerikanischer Astrophysiker
 Jimmy Melia (* 1987), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jimmy Melia (Fußballspieler, 1874) (1874–1905), englischer Fußballspieler 
 Joe Melia (1935–2012), britischer Schauspieler
 Nika Melia (* 1979), georgischer Politiker
 Raffaele Melia (1804–1876), italienischer Ordenspriester und Generalrektor der Pallottiner
 Salome Melia (* 1987), georgische Schachspielerin
Vorname:
 Melia Renee (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin

Meliá steht für:
 Salvador Meliá (* 1977), spanischer Radsportler
 Meliá Hotels International, spanische Hotelkette